Takács Szilvia (1964) csembaló- és fortepiano-művész, zenetanár
 Takács Szilvia (1978) szobrász